1. tisočletje pr. n. št. | 1. tisočletje | 2. tisočletje  

7. stoletje | 8. stoletje | 9. stoletje | 10. stoletje | 11. stoletje | 12. stoletje | 13. stoletje 

 Druga stoletja  

Deseto stoletje obsega leta od 901 do vključno 1000. Pogovorno ga mešamo s stoletjem, ki vsebuje leta od 900 do 999.

Desetletja in leta 

Opomba: leta pred in po desetem stoletju so pisana ležeče.

 
Stoletja